— 12-серийная аниме-адаптация шести классических произведений японской литературы.

Премьера художественного фильма, основанного на произведении «Исповедь неполноценного человека» Осаму Дадзая, состоялась 12 декабря 2009 года.

Адаптированные истории 
 : о пути человека с сильными чувствами отчуждения к обществу и понятии «человечность» (автор оригинала — Осаму Дадзай; серии 1-4).
 : лесной бандит находит прекрасную девушку в лесу и берёт её в жёны. Но она не та, за кого себя выдаёт (автор оригинала — Сакагути Анго; серии 5-6).
 : молодой человек арендует квартиру в Токио и живёт с вдовой и её дочерью. Он приглашает своего друга детства, монаха, жить с ним. Монах влюбляется в дочь вдовы и это приводит к конфликту. История рассказана от лица молодого человека и монаха (автор оригинала — Нацумэ Сосэки; серии 7-8).
 : драматург пишет пьесу, основанную на сказке «Беги, Мелос!» и повторно переживает чувства от предательства своего друга детства (автор оригинала — Осаму Дадзай; серии 9-10).
 : Кандата, жестокий и злой бандит, попадает в ад. Одна из немногих хороших вещей, которые он совершал в жизни - это сохранение жизни пауку, встреченному в городе. За это паук бросает Кандате нить, по которой он может подняться в рай. Его восторг заканчивается, когда Кандата понимает, что другие тоже начинают подниматься по нити за ним (автор оригинала — Рюноскэ Акутагава; серии 11).
 : Ёсихиде, лучшему художнику в стране, поручают работу — увековечить образ короля в мавзолее. В деспотичном же правлении короля Ёсихида не видит ничего кроме страдания простых людей. Тогда он решает посвятить свою работу стране, какая она есть на самом деле (автор оригинала — Рюноскэ Акутагава; серия 12).

Создатели аниме 
Режиссёры
 Морио Асака (серии 1-4)
 Тэцуро Араки (серии 5-6)
 Сигэюки Мия (серии 7-8)
 Рёсукэ Накамора (серии 9-10)
 Ацуко Исидзука (серии 11-12)

Сценаристы
 Сатоси Судзуки (серии 1-4)
 Кэн Иидзука (серии 5-6)
 Мика Абэ (серии 7-8)
 Сумино Кавасима (серии 9-10)
 Ацуко Исидзука, Юдзи Кобаяси (серии 11-12)

 Композиторы
 Хидэки Таниути (серии 1-9)
 Сюсэй Мураи (серии 9-10)

Примечания

Ссылки 
 Аниме «Aoi Bungaku»  на сайте компании Nippon Television.

 Рецензия на сайте THEM Anime  

Экранизации произведений Рюноскэ Акутагавы
Экранизации произведений Осаму Дадзая